Galegos - pessoas naturais da Galiza, Espanha

Freguesias de Espanha
 São Felizes dos Galegos

Freguesias de Portugal
 Galegos (Penafiel)
 Galegos (Póvoa de Lanhoso)
 Galegos (Santa Maria) (Barcelos)
 Galegos (São Martinho) (Barcelos)
 São Bartolomeu dos Galegos (Lourinhã)

Outros usos
 Galegos foi um antigo concelho e actual lugar da freguesia de Vale de Nogueiras, concelho de Vila Real

Desambiguação
Desambiguações de topônimos